Lacordaire může být:
 Jean Théodore Lacordaire, francouzsko-belgický biolog
 Henri Lacordaire, francouzský teolog